

События 

 Самора разорена мусульманами. После ожесточённого штурма мусульмане ворвались в Леон. Христиане во главе с графом Гонсало Гонсалесом были уничтожены, несмотря на мужественное сопротивление.
 Подчинение болгарами Далмации.
 Завоевание Сирии Фатимидами.

Русь 
 Князь Владимир Святославович по просьбе византийского императора Василия II послал русскую дружину для подавления восстания мятежного полководца Варды Фоки, объявившего себя императором. Условием этого соглашения было заключение союза Византии с Русью и брак Владимира с сестрою императора — Анной. Князь Владимир Святославович захватил византийскую крепость Корсунь (Херсонес) в Крыму из-за невыполнение Византией условий договора с Русью.
 Крещение Руси князем Владимиром — по «Корсунской легенде» князь Владимир Святославович принял крещение в Херсонесе, по другим данным, мог креститься ещё в 987—988 годах в Киеве. При крещении получил имя — Василий. По преданию 1 августа князь Владимир Святославович начал Крещение Руси.
 Разрушение языческих капищ (святилищ).
 Владимир Святославич строил цепь городов по рекам Десна, Осётр, Трубеж, Сула и Стугна.
 Мстислав Владимирович Храбрый получил на княжение Тмутаракань.
 Начато строительство вдоль степной границы для защиты от частых набегов печенегов оборонительной линии — Змиевых валов.

Родились 
 Тилопа — великий индийский тантрик, махасиддха, почитаемый как основатель линии Кагью тибетского буддизма.

См. также

Примечания